Bluszcz to:
 Bluszcz (Hedera) – rodzaj roślin z rodziny araliowatych.
 Bluszcz – tygodnik w latach 1865–1939, miesięcznik w latach 2008–2012
 Bluszcz – film polski z 1982
 hedera – rodzaj ozdobnika typograficznego
 Bluszcz – polski zespół muzyczny

en:Ivy (disambiguation)